Анто̀ни Фу̀рдал () е полски езиковед полонист и славист, професор във Вроцлавския университет, където от 1970 година ръководи Катедрата по общо езикознание, действителен член на Полската академия на науките, председател на Полското лингвистично дружество.

Научни трудове 
 Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich (1955)
 Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego (1961)
 O przyczynach zmian głosowych w języku polskim (1964)
 Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego (1973)
 Językoznawstwo otwarte (1977)
 Polska oda do młodości. Język i kultura narodowa we wspólnej Europie (2000)

Бележки 

Полски полонисти
Полски слависти
Полски диалектолози
Полски семиотици
Възпитаници на Ягелонския университет
Възпитаници на университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели във Вроцлавския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Членове на Полското лингвистично дружество